życie na planecie Mars
 Życie na Marsie – brytyjski serial telewizyjny